Schnittwunden steht für:

 Schnittwunden (1985), schweizerischer Film von Thomas Krempke
 Schnittwunden (1987), französischer Film von Jean-Charles Tacchella